Кри́ста Э́рика Ко́сонен (; род. 28 мая 1983, Эспоо, Финляндия) — финская актриса.

Награды 
Удостоена в 2015 году титула лучшей актрисы на кинофестивале в Шанхае за роль Елены в фильме «Елена». Два раза становилась лауреатом премии «Юсси» за лучшую женскую роль: в 2016 году — за фильм «Елена», в 2018 году — за фильм .

Фильмография

Фильмы

Телесериалы

Примечания 

Лауреаты премии «Юсси»
Киноактрисы Финляндии